Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Daniil Medvedev.

In finale Medvedev ha sconfitto David Goffin con il punteggio di 7-63, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (semifinale)
 Rafael Nadal (ritirato)
 Roger Federer (terzo turno)
 Dominic Thiem (ritirato)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Karen Chačanov (terzo turno)

 Daniil Medvedev (campione)
 Fabio Fognini (ritirato)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
 Borna Ćorić (primo turno)
 John Isner (secondo turno)
 Marin Čilić (primo turno)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 David Goffin (finale)

Wildcard 

  Juan Ignacio Londero (secondo turno)
  Andy Murray (primo turno)

  Reilly Opelka (secondo turno)
  Sam Querrey (secondo turno)

Qualificati 

  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Miomir Kecmanović (terzo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

  Yoshihito Nishioka (quarti di finale, ritirato)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Casper Ruud (primo turno)

Lucky loser 

  Federico Delbonis (secondo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)

  João Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2019